Wanamaker est un patronyme porté notamment par :

 Bradley Wanamaker (né en 1989), joueur américain de basket-ball ;
 John Wanamaker (1838-1922), homme d'affaires (fondateur des grands magasins  à Philadelphie) et homme politique américain ;
 Sam Wanamaker (1919-1993), acteur et réalisateur américain ;
 Zoë Wanamaker (née en 1949), actrice à la double nationalité américano-britannique.